Hoje (dia) — O dia presente, depois de ontem e antes de amanhã;

Jornal Hoje — Telejornal exibido pela Rede Globo;
Hoje (RTP2) — Telejornal exibido pela RTP2;
Hoje (filme), de Tata Amaral.
 de  — o dia de hoje

Música
 Hoje (banda)

Ou ainda...
 Hoje (álbum de Gal Costa)
 Hoje (álbum de Ludmilla)
 Hoje (canção de Ludmilla)
 Hoje (álbum de Quatro por Um)
 Hoje (álbum de Taiguara)
 Hoje (álbum dos Paralamas do Sucesso)
 Hoje (canção do Camisa de Vênus)

Desambiguação